Fabia steht für:

 Fabia (Vorname), weiblicher Vorname
 römisches Patriziergeschlecht, siehe Fabier
 Tochter des Marcus Fabius Ambustus (Konsulartribun 381 v. Chr.)
 Fabia Eudocia († 612), byzantinische Kaiserin
 Fabia (Latium), antike Stadt in Latium
 Fabia (Gattung), Gattung von Krabben aus der Familie der Pinnotheridae
 Škoda Fabia, Pkw-Modell

Fabia ist der Familienname von:
 Philippe Fabia (1860–1938), französischer Philologe und Archäologe